Skeletons ("scheletri" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Skeletons – film del 1997 diretto da David DeCouteau
 Skeletons – film del 2010 diretto da Nick Whitfield

Musica 
 Skeletons – singolo di Stevie Wonder del 1987, dall'album Characters
 Skeletons – album dei Nothingface del 2003
 Skeletons – album di Wednesday 13 del 2008
 Skeletons – album dei Hawthorne Heights del 2010
 Skeletons – singolo degli Yeah Yeah Yeahs del 2010
 Skeletons – album dei Danzig del 2015
 Skeletons – singolo di Diana Hacıyeva del 2017 a nome Dihaj

Televisione 
 Scheletri (Skeletons) – episodio della quarta stagione di CSI: Miami
 Skeletons – episodio della seconda stagione di Hotel
 Skeletons – episodio della settima stagione di Senza traccia